Thomas Schneider (n. 1964) – egittologo tedesco
 Thomas Schneider (n. 1972) – ex calciatore ed allenatore tedesco
 Thomas Schneider (n. 1988) – atleta tedesco